Божевілля — інша назва психічного розладу.
 «Божевілля» — фільм жахів чеського режисера Яна Шванкмаєра.